

Teste di serie 

  Petra Martić (primo turno, ritirata)
  Verónica Cepede Royg (Qualificata)
  Stephanie Vogt (primo turno)
  Elica Kostova (primo turno)
  María Irigoyen (Qualificata)
  Ana Bogdan (Qualificata)

  Ysaline Bonaventure (ultimo turno)
  Bianca Botto (ultimo turno, ritirata)
  Sara Sorribes Tormo (Qualificata)
  Florencia Molinero (ultimo turno)
  Rebecca Peterson (ultimo turno)
  Beatriz García Vidagany (ultimo turno)

Qualificati 

  Estrella Cabeza Candela
  Verónica Cepede Royg
  Sara Sorribes Tormo

  Montserrat González 
  María Irigoyen 
  Ana Bogdan

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Rio Open 2015
WTA Tour 2015